Sholgara kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Balkh River, vattendrag, 
 Sholgara (distrikt i Afghanistan), Balkh, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar